Уве́к:
 Увек — средневековый город на территории Золотой Орды.
 Увек — посёлок (микрорайон) на территории современного Саратова.